Линия 8:
 Линия 8 (Парижское метро)
 Линия 8 (Мадридский метрополитен)
 Линия 8 (метрополитен Валенсии)
 Линия 8 (Метрополитен Мехико)

См. также 
 Восьмая линия московского метрополитена